Godo ist der Familienname folgender Personen:
 Sabri Godo (1929–2011), albanischer Schriftsteller und Politiker
 Godō Takuo (1877–1956), japanischer Politiker

Gōdo bezeichnet:
 Gōdo (Gifu), eine Stadt in der Präfektur Gifu, Japan
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Shizuoka, aufgegangen in Ikeshinden (Shizuoka) (heute Omaezaki)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Fukushima, aufgegangen in Kurado (Fukushima) (heute Yanaizu (Fukushima))
 Gōdo-juku, eine frühere Poststation der Nakasendō in der Präfektur Gifu und heute Ortsteil der Stadt Gifu
 Gōdo, ein bestimmter Bereich der Meditationshalle eines Zen-Tempels und im erweiterten Sinne den für diesen Bereich verantwortlichen Mönch, dem die Disziplin im Kloster obliegt.